Thor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Göran Thor
 Sig Thor